Harrachov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Harrachov (Harrachsdorf), Stadt im Okres Semily
 Harrachov (Harrachsdorf), Ortsteil von Rýmařov, Okres Bruntál
 Harrachov (Harrachsthal), Ortsteil von Šluknov, Okres Děčín